Az 1980-as Australian Open női versenyét a csehszlovák Hana Mandlíková nyerte az ausztrál Wendy Turnbull előtt.

Kiemeltek 

  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Evonne Cawley (Második kör)
  Hana Mandlíková (Bajnok)
  Wendy Turnbull (Döntős)
  Greer Stevens (Negyeddöntős)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1